Clearview, Poets of the Fall-album

 Amerikai Egyesült Államok
 Clearview (Nyugat-Virginia)
 Clearview (Oklahoma)
 Clearview (Philadelphia, Pennsylvania)
 Clearview (Virginia)
 Clearview (Washington)

 Ausztrália
 Clearview (Dél-Ausztrália)

 Kanada
 Clearview (Oakville, Ontario)
 Clearview (Ontario)